Der Lynk & Co 09 ist ein Sport Utility Vehicle der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Automobilmarke Lynk & Co.

Geschichte 
Offiziell vorgestellt wurde das größte SUV der Marke im Juni 2021. Die Serienproduktion in Ningbo startete im September 2021.

Technik 
Technisch basiert der 09 als erstes Modell von Lynk & Co auf der Skalierbaren Produkt-Architektur (SPA), die unter anderem auch der Volvo XC90 nutzt.

Technische Daten 
Angetrieben wurde das SUV zum Marktstart entweder von einem Mild-Hybrid mit 187 kW (254 PS) oder einem Plug-in-Hybrid mit 317 kW (431 PS). Beide haben einen Zweiliter-Ottomotor, ein 8-Stufen-Automatikgetriebe und Allradantrieb. Die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden wird mit 60 km nach WLTC angegeben. Ein stärkerer Plug-in-Hybrid mit 382 kW (520 PS) folgte später. Hier beträgt die elektrische Reichweite 150 km nach WLTC.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Lynk & Co 09 MHEV (chinesisch)
 Offizielle Website Lynk & Co 09 EM-P (chinesisch)

Kombi
Hybridelektroautomodell